

Населені пункти та їхні частини

 Кобилець — село в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Кобилець — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Кобилець — частина села Коцежев-Пулноцни в гміні Коцежев-Полудньови Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Кобилець — частина села Явішовиці в гміні Бжеще Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Кобилець — частина села Журавники в гміні Злота Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки